Lacroix se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marc Lacroix
 Louis-Sosthène Veyron de Lacroix